Donald Thomas (hoogspringer), een Bahamaanse hoogspringer
 Donald Thomas (ruimtevaarder), een Amerikaans ruimtevaarder
 Donald Thomas (autocoureur), een Amerikaans autocoureur, stockcar